Maurer steht für:

 als Kurzform für Freimaurer, siehe Freimaurerei
 Maurer, ein Beruf
 Maurer SE, Stahl-, Maschinen- und Anlagenbauer mit Sitz in München
 Maurer (Familienname), bekannte Persönlichkeiten siehe dort
 Maurer-Schema, ein Verfahren zur Risikobewertung bei Großveranstaltungen
 Maurer-Union in Nürnberg, ehemaliger Automobil- und Lastkraftwagenhersteller
 Maurer und Schlosser, Oper von Daniel-François-Esprit Auber
 eine ehemalige Nürnberger Motorradmarke, siehe Nürnberger Motorradindustrie#Maurer
 ein beim Skatspiel sein Blatt zum Zweck eines Kontras nicht ausreizender Spieler (Schimpfwort)
 Kabinett Maurer, mehrere rumänische Regierungen

Siehe auch:
 Maurer-Cartan-Form
 Maurersche Fleckung, Malariapigment
 Maur
 Mauren
 Villa Maurer, Gera
 Villa Maurer, Potsdam